Cieki w Polsce
 Łososinka – potok, dopływ Łososiny
 Łososinka (Potok Nagórski) – potok dopływ rzeki Łososina
 Łososinka – struga, dopływ Wiernej Rzeki

Przypisy